Карр'є́р-су-Пуассі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 25 км на північний захід від Парижа, 18 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5504 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 15372,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Карр'єр-су-Пуассі, Офіційний сайт 

 Карр'єр-су-Пуассі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Карр'єр-су-Пуассі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін